Эгита́ — топоним в Бурятии (Россия):

 Эгита — село в Еравнинском районе.
 Эгита — бурятско-эвенкийское название реки Поперечной (правый приток Уды).

См. также 
 Усть-Эгита — улус (село) в Еравнинском районе.
 Эгитуйский дацан — буддийский монастырь близ села Эгита.